Oostkerk (Waals-Brabant), een deelgemeente van Tubeke in Waals-Brabant.
Oostkerk (Middelburg), een kerkgebouw in Middelburg (Zeeland).
Station Oostkerk, een voormalig spoorwegstation in Waals-Brabant.
Kerken in het Oosters christendom, onder andere Oosters-orthodoxe Kerk en Oriëntaals-orthodoxe Kerken.